Wolfgang Hagemann ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Hagemann (Historiker) (1911–1978), deutscher Historiker
 Wolfgang Hagemann (Botaniker) (1929–2021), deutscher Botaniker
 Wolfgang Hagemann (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler